Сумбаев — фамилия; имеет женскую форму Сумбаева.
 Сумбаев, Олег Игоревич (1930—2002) — советский и российский физик-экспериментатор, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент РАН.
 Сумбаев, Игорь Степанович (1900—1962) — советский психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук.